Luis Doporto Alejandre (Ciudad de México, 9 de agosto de 1974) es un abogado y empresario mexicano. En el sector financiero se especializa en las áreas de fusiones y adquisiciones, así como en el fortalecimiento de la industria del aguacate.

Biografía 
Nació el 9 de agosto de 1974 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. De forma paralela, obtuvo el mismo grado por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill en Estados Unidos y la Universidad Panthéon Assas, en París, Francia, en la cual se especializó en Derecho Mercantil.

Es Maestro en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho y por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)y miembro del consejo del Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI).

Es hijo de Héctor Doporto Ramírez, integrante del Consejo Técnico del Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) y asesor de la misma institución.

Actividad Empresarial 
Luis Doporto Alejandre es socio fundador del despacho Doporto Abogados, firma que surgió en 1998 con la misión de asesorar a empresas internacionales en su incursión en el mercado mexicano. 

En 2010 estableció DOPORTO PR1ME CAPITAL, compañía especializada en banca de inversión, dedicada a brindar asesoría en el diseño, estructuración y ejecución de inversiones y transacciones financieras de empresas en México.

Es director general y miembro del Consejo de Administración de Marzam, empresa que por más de 84 años se ha dedicado al desarrollo y comercialización de productos para la salud. 

Es fundador de las empresas Guacamolito, exportadora de Aguacates Hass establecida en Uruapan, Michoacán y Golden Stone, comercializadora que lleva de manera directa y sin intermediaciones Aguacates Hass mexicanos a los compradores y clientes en el mundo.

Controversias

Marzam - IMSS 
Entre 2002 y 2014, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó compras acumuladas a Marzam por la suma de 95 millones de pesos; entre 2015 y 2018 los contratos a esta misma empresa llegaron a los 526 millones de pesos.

En documentos recopilados por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Fiscalía General de la República (FGR), Luis Doporto aparece como dueño legal de Casa Marzam a partir del 2015.

Héctor Doporto Ramírez, padre de Luis Doporto Alejandre, se ha desempeñado como integrante del Consejo Técnico del Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) desde 2010 y asesor del IMSS desde 2017. 

El cargo de su padre es considerado relevante ya que de acuerdo con el artículo 263 de la Ley del IMSS, el Consejo Técnico es el máximo órgano de gobierno y administrador del instituto. Los integrantes de dicho consejo no tienen la facultad de decidir adquisiciones o contratos, pero sí pueden tener acceso a información sobre futuras inversiones y en algunos casos estructuran las bases de las licitaciones.

LATAM Pharma 
La empresa LATAM Pharma Innovative Ventures dada de alta en Suiza el 10 de diciembre de 2020 y registrada el 22 de diciembre de ese año, recibió por parte del Gobierno de México un contrato para la adquisición de 35 millones de vacunas CanSino.

A partir de una investigación elaborada por PODER y Univisión Investiga, se encontró que la firma del acuerdo de compra de estas vacunas se realizó el 8 de diciembre, días antes de la constitución de la empresa. 

Fue suscrito por el Gobierno de México con la empresa de origen chino Cansino Biologics Inc. y la empresa suiza, LATAM Pharma; apareciendo como signantes el secretario de Salud del Gobierno de México, Jorge Alcocer Varela; el CEO de CanSino Biologics, Xuefeng Yu; y Jérome Piguet director de LATAM Pharma.

Documentos subsecuentes muestran como accionistas de LATAM Pharma Innovative Ventures a dos personas morales, Guy Jean Leon Savoir García y Luis Doporto Alejandre.

Publicaciones 
“Regulación del Mercado de Futuros en México“ (1999)

Véase también 
·      Luis Doporto Alejandre

Referencias 

== Enlaces Externos ==

 Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Luis Doporto Alejandre. 
 Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 
 Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI) 
 Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) 
 Doporto Abogados
 DOPORTO PR1ME CAPITAL
 Marzam
 Guacamolito
 Golden Stone
 Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
 Fiscalía General de la República (FGR)
 LATAM Pharma Innovative Ventures
 Gobierno de México

Abogados
Empresarios de México
Biografía